Kris může mít následující významy:
 kris – malajská zbraň
 kris (soud) – tradiční soud Olašských Romů
 Kris (časopis) – švédský literární časopis
 Kris (film) – film Ingmara Bergmana z roku 1946

 křestní jména
 Kris Jennerová – americká televizní moderátorka, také její stejnojmenný pořad
 Kris Kristofferson – americký zpěvák
 Kris Marshall – anglický herec
 Kris Wu – čínský zpěvák

příjmení
 Ernst Kris – rakouský psychoanalytik 

podobně znějící
 Kriš – řeka v Maďarsku